Дэ́ниел А́лекс Ким (, ) — казахстанский кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В составе мужской сборной Казахстана участник зимней Универсиады 2017.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты как тренера национальных сборных

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов: его отец — Виктор Ким, кёрлингист, тренер, один из создателей и руководителей казахстанского кёрлинга.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимней Универсиады 2017 | FISU
 Кёрлинг. Дэниел Ким о сборной Казахстана | prosports.kz 

Кёрлингисты Казахстана
Кёрлингисты по алфавиту
Тренеры Казахстана по кёрлингу